«Король приключений», иногда «Доктор Вай. Рукопись без слов» (, ) — гонконгский приключенческий боевик с Джетом Ли в главной роли.

Сюжет 

Чау Сикит — писатель-романист, страдающий от творческого кризиса и семейных проблем — его жена Моника намерена развестись с ним за то, что он неудачник. Сикит находит убежище в своём вымышленном мире, где он археолог-авантюрист. В то же время молодой писатель А Син становится другом Сикита и старается изо всех сил помочь ему уладить семейные и вырваться из творческого кризиса. Когда усилия не дают желаемых результатов, А Син прибегает к помощи Ивонн, молодой коллеги, и вместе они начинают создавать приключения романа Сикита.

В ролях 

 Джет Ли — Вай Покси / Чау Сикит
  — Моника
 Чарли Ян — Ивонн
 Такэси Канэсиро — А Син
  — Хунхун Синсин
  — Редактор
  — г-н Чань
 Джонни Кон — г-н Ло

Награды и номинации 

16-я церемония награждения Hong Kong Film Awards (1997) — номинация в следующей категории:
 Лучшая хореография — Тони Чхин, Ма Юксин

33-я церемония награждения Golden Horse (1996) — награда в следующей категории:
 Лучшие визуальные спецэффекты — Энди Ма

Примечания

Ссылки 
 Официальный трейлер на YouTube
   
 «Король приключений» на сайте Hong Kong Movie DataBase

Фильмы-боевики Гонконга
Приключенческие фильмы Гонконга
Кинокомедии Гонконга
Кинокомедии 1996 года
Фильмы на кантонском языке
Фильмы о боевых искусствах
Фильмы Чэн Сяодуна